Albina puede referirse a:
 Albina (Surinam), una ciudad de Surinam.
 (2697) Albina, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Albina (química), un alcaloide.
 Un sinónimo del género botánico Alpinia.
 Una persona con albinismo.
 Albina (Cimișlia), localidad de Moldavia en el distrito de Cimișlia.